

Оконто — місто, штат Вісконсин
 Оконто — місто, штат Вісконсин
 Оконто — селище, штат Небраска